Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „32”:

Rosyjska
 32 Dywizja Piechoty
Niemieckie
 32 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego (3 Królewsko-Saksońska)
 32 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
Amerykańska
 32 Dywizja Piechoty (1917-1919, 1924-1946 i 1946-1967)
Austro-węgierska
 32 Dywizja Piechoty (do 1918)
Francuska
 32 Dywizja Piechoty (franc. 32e division d'infanterie)